Пле́нум ( «полное»), плена́рное заседа́ние, плена́рная се́ссия () — заседание, собрание с присутствием всех членов организации, органа — кворума; например:
 заседание организаций (общества, товарищества, ассамблеи или парламента), которое происходит с участием всех членов организации, независимо от группировок. Наиболее представительная часть конференций, конгрессов и симпозиумов, на которую выносятся основные доклады, происходит отчёт руководителей секций, принятие общих решений (резолюций).
 в научных конференциях, конгрессах и симпозиумах пленарное заседание открывает и заканчивает работу секций; в пленарном заседании выступают наиболее значимые лица, включая приглашенных гостей, происходит отчёт руководителей секций, принятие общих решений (резолюций).

См. также 
 Конгресс (съезд)
 Круглый стол
 Пленум ЦК КПСС

Примечания 

Собрания